Il Supersport World Series 1997 è la prima edizione del Supersport World Series. La stagione è iniziata il 20 aprile a Misano ed è terminata il 12 ottobre in Indonesia.

Vincitore del campionato piloti è stato Paolo Casoli con la Ducati 748 del team Gio.Ca. Moto, che sopravanza di un solo punto il connazionale Vittoriano Guareschi su Yamaha, entrambi vincitori di tre Gran Premi in stagione. Per quanto concerne i costruttori, prevale Ducati con cinque vittorie e tre secondi posti; seconda si posiziona Yamaha, capace di vincere altrettante gare. La restante vittoria va ad Honda, nel Gran Premio di Germania ad Hockenheim.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti
fonti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

1997
Supersport